Нядбаки — топоним:
 Нядбаки (посёлок) — посёлок сельского типа в Охотском районе Хабаровского края.
 Нядбаки (река) — река в Охотском районе Хабаровского края.